La Copa noruega de futbol (noruec: Norgesmesterskapet i fotball) és la principal competició per eliminatòries de Noruega de futbol. És organitzada per la Federació Noruega de Futbol i es disputa des de 1902. La denominació actual oficial és NM SAS Braathens Cup, pel patrocini de la companyia aèria SAS Braathens. Els campions de copa reben el títol de campions noruecs (és a dir, vencedors del campionat noruec de futbol).

Tot i que la competició s'inicià el 1902, no fou una competició realment nacional fins al 1963, any en què els clubs del nord de Noruega foren admesos a participar-hi. Els clubs del nord disputaven una competició separada (vegeu Copa de Noruega del Nord de futbol).

Referències

Enllaços externs 

 RSSSF

Competicions futbolístiques a Noruega